El Masters de Miami 2014, també conegut com a Sony Open Tennis 2014 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA Premier Tournaments en categoria femenina. La 30a edició del torneig es va disputar entre el 17 i el 30 de març de 2014 en el Tennis Center at Crandon Park de Key Biscayne, Florida, Estats Units.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el títol per quarta ocasió (2007, 2011 i 2012) i va esdevenir tot just el segon tennista en fer doblet Indian Wells-Miami en la mateixa temporada. Aquest fou el 18è títol Masters de la seva carrera. El tennista balear Rafael Nadal va quedar finalista per quarta ocasió a Miami sense haver guanyat el títol. L'estatunidenca Serena Williams va guanyar el títol per setena ocasió, rècord del torneig. Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van guanyar el 96è títol com a equip i el 28è de categoria Masters, tercer a Miami (2007 i 2008). La sorprenent parella formada per la suïssa Martina Hingis i l'alemanya Sabine Lisicki, convidades al torneig, van guanyar el seu primer títol en el segon torneig que disputaven després d'haver perdut en primera ronda d'Indian Wells. Hingis, que portava sis anys retirada del tennis professional, havia tornat al circuit de dobles la temporada anterior per disputar cinc torneigs amb Daniela Hantuchova sense èxit. Aquest fou el 38è títol de dobles per Hingis (el darrer aconseguit el 2007) i tot just el tercer per Lisicki.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014